Гру́па — множина, сукупність довільних об'єктів.
 Група — алгебраїчне поняття, множина всіх перетворень (симетрій) деякої структури.
 Група — найменше позаштатне військове формування у складі відділення, що не має штатного командира, в багатьох арміях світу.
 Група — військове формування у складі військово-повітряних сил в багатьох арміях світу.

Див. також 
 Група мінералів — сукупність подібних за складом та будовою мінеральних видів.
 Група періодичної системи — вертикальна колонка хімічних елементів зі схожими властивостями у Періодичній системі.
 Соціальна група — сукупність суб'єктів соціуму.
 Функціональна група — сукупність атомів, що проявляє певні хімічні властивості.
 Група іменників — одиниця класифікації іменників за родом, закінченням та закінченням основи.
 Групи симетрії
 Група (хімія) - 1. Субструктура в молекулярній частинці, що відбиває її характерну хімічну поведінку, може розглядатися як її автономна структурна субодиниця. Включає певним способом з’єднані атоми або й окремий атом у молекулярній частинці, які виокремлюються з неї як цілого з огляду на номенклатуру органічних сполук або фізико-хімічні особливості. Пр., карбоксильна група -СООН, яка є характерною ознакою органічних кислот.
2. Вертикальна колонка елементів у періодичній таблиці елементів. Елементи групи проявляють подібні хімічні властивості, пр., галогени. 

 алільна група
 алкіліденова група
 алкільна група
 ариленова група
 арильна група
 ауксохромна група
 ацетиленова група
 батохромна група
 бензильна група
 біоізостерна група
 відхідна група
 вінільна група
 вхідна група
 гетерильна група
 гетероарильна група
 гетероциклільна група
 гідрокарбіленова група

 гідрокарбільна група
 гідроксильна група
 гідрофільна група
 глікозильна група
 екстраанулярна група
 електроноакцепторна група
 електроноакцепторна група
 електронодонорна група
 електронодонорна група
 захисна група
 інтраанулярна група
 йоногенна група
 карбонільна група

 кислотна група
 кінцева група
 гідрокарбіліденова група
 координаційна група
 органільна група
 органогетерильна група
 пендантна група
 простетична група
 просторова група
 прохіральна група
 силільна група
 солюбілізуюча група
 сульфамідна група
 сульфенільна група
 сульфонова група

 точкова група
 Фенільна група
 функційна група
 функціональна група
 характеристична група
 циклоалкільна група
 гомотопні групи
 еквівалентні групи
 енантіомерні групи
 енантіотопні групи
 ідентичні групи
 ізолобальні групи
 лінійно повторювальні групи
 структурно гетеротопні групи
 гідрокарбілідинова група